Кирнос — фамилия украинского происхождения. Известные носители:
 Кирнос, Авраам Соломонович (1896 — ?) — командир 12-й отдельной танковой бригады, полковник.
 Кирнос, Дмитрий Петрович (1905—1995) — советский учёный-сейсмолог.
 Кирнос, Леонид Зеликович (род. 1957) — советский музыкант.